Cesta de gall, òrgan carnós al cap dels galls, vegeu cresta (carúncula)
 Cresta de gall o vellutet, espècie de planta amb flors de la família de les amarantàcies
 Cresta de gall (escrofulariàcia), espècie vegetal